Джон «Джек» Айкел (; ) — американский хоккеист клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», выступающий на позиции центрального нападающего. Чемпион юниорского чемпионата мира 2014, бронзовый призёр чемпионата мира 2015. Занимал второе место в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ, перед драфтом НХЛ 2015, на котором его выбрал клуб «Баффало Сейбрз» под общим 2-м номером.

С 3 октября 2018 года до 23 сентября 2021 года являлся капитаном «Баффало Сейбрз».

4 ноября 2021 года был обменян в «Вегас Голден Найтс» вместе с пиком третьего раунда драфта 2023 на нападающих Алекса Така, Пейтона Кребса, а также пик первого раунда 2022 года и пик третьего раунда-2023.

Статистика

Клубная

Международная

Матчи всех звёзд НХЛ

Достижения

Командные

Юниорские

В сборной

Личные

НХЛ

Юниорские

Примечания 

Выпускники Челмсфордской средней школы
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Бостон Юниверсити Терьерс» (хоккей)
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»